

Toponyme 

 Université Gonzaga, une université des États-Unis ;
 Bulldogs de Gonzaga, un club omnisports universitaire de l'université Gonzaga ;
 Gonzaga, une municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais ;
 Gonzaga, une commune italienne de la province de Mantoue dans la région Lombardie ;
 Gonzaga, une municipalité de la région de Cagayan aux Philippines.

Patronyme 

 Curzio Gonzaga (1530-1599), un aristocrate, diplomate, et écrivain italien ;
 Luiz A. Pedreira Gonzaga, un ornithologue sud-américain ;
 Maria Casadevall Gonzaga,  une actrice brésilienne ;
 Silvio Valenti-Gonzaga (1690-1756), un cardinal catholique ;
 Tomás Antônio Gonzaga (1744-1810), poète brésilien.